Агаянц — армянская фамилия. Известные носители:

 Агаянц, Александр Иванович (1900—1938) — советский разведчик, брат И. И. Агаянца и М. И. Агаянца.
 Агаянц, Гурген Семёнович (1916—1997) — советский разведчик, генерал-майор.
 Агаянц, Иван Иванович (1911—1968) — советский разведчик, генерал-майор.
 Агаянц, Михаил Иванович (1906—1959) — деятель советских спецслужб, полковник госбезопасности, в 1954 — заместитель министра госбезопасности Армянской ССР.
 Атаянц Сергея Аванесович (1928—2012) — советский инженер-авиастроитель, создатель Ту-142МР и А-50.

См. также

Примечания